Klasa okręgowa (grupa lubelska) – jedna z czterech na terenie województwa lubelskiego klas okręgowych, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami szóstego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. 

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy lubelskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup lubelskiej klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Lubelski Związek Piłki Nożnej (LZPN).

Od sezonu 2000/2001 zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miasta Lublin, wcześniej w latach 1976–2000 była ona przeznaczona dla zespołów z województwa lubelskiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 1991/1992 Sygnał Lublin nie awansował do III ligi po przegranych barażach.
 W sezonie 1992/1993 Stal Kraśnik nie awansowała do III ligi po przegranych barażach.
 W sezonie 1993/1994 Stal Kraśnik awansowała do III ligi po wygranych barażach.
 W sezonie 2003/2004 Wisła Puławy awansowała do IV ligi po wygranych barażach.
 W sezonie 2007/2008 awans do IV ligi uzyskał też wicemistrz Opolanin Opole Lubelskie, a także 3. w tabeli Orion Niedrzwica Duża po wygranych barażach.
 W sezonie 2017/2018 Wisła II Puławy nie awansowała do IV ligi z uwagi na spadek pierwszego zespołu Wisły z II do III ligi, dzięki czemu do IV ligi awansowało Polesie Kock.
 Decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 16 kolejek.
 Po zakończeniu sezonu 2019/2020 Lubelski ZPN powiększył z 16 do 24 liczbę drużyn w IV lidze w sezonie 2020/2021, dzięki czemu do IV ligi awansował z 2. miejsca Opolanin Opole Lubelskie, a także 3. w tabeli POM Iskra Piotrowice.

Sezon 2021/2022 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 1. miejsce awans do IV ligi, grupy lubelskiej.
 16. miejsce, 15. miejsce i 14. miejsce spadek do klasy A.
 Stan na 25.04.2022

Sezon 2020/2021 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 1. miejsce awans do IV ligi, grupy lubelskiej.
 16. miejsce, 15. miejsce i 14. miejsce spadek do klasy A.
 Od 1. grudnia 2020 r. Tęcza Bełżyce występuje pod nazwą Unia Bełżyce.

Sezon 2019/2020 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwałą nr XXII/1 z dnia 16 maja 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 16 kolejek meczów przyjęta została jako końcowa kolejność rozgrywek w sezonie 2019/2020.
 Zgodnie z powyższą uchwałą podjęto również decyzję, że z klasy okręgowej do klasy A nie spadnie żadna drużyna.
 Świdniczanka Świdnik Mały, Opolanin Opole Lubelskie i POM Iskra Piotrowice awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.

Sezon 2018/2019 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Granit Bychawa awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tur Milejów, Unia Wilkołaz, Sygnał Lublin i Piaskovia Piaski spadły do klasy A.

Sezon 2017/2018 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Wisła II Puławy nie awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej z uwagi na spadek pierwszego zespołu Wisły z II do III ligi, dzięki czemu do IV ligi awansowało Polesie Kock.
 Garbarnia Kurów, Orzeł Urzędów i GKS Niemce spadły do klasy A.

Sezon 2016/2017 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Ruch Ryki zmienił nazwę na MKS Ryki.
 MKS Ryki awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 KS Góra Puławska, Unia Wilkołaz, Płomień Trzydnik Duży, Perła Borzechów i Stok Zakrzówek spadły do klasy A.

Sezon 2015/2016 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 POM Iskra Piotrowice awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 KS Dąbrowica po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej w sezonie 2016/2017 (drużyna została rozwiązana), w związku z tym, w klasie okręgowej utrzymał się Płomień Trzydnik Duży jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
 LKS Wierzchowiska, Tajfun Ostrów Lubelski, Tęcza Bełżyce, Orły Kazimierz i Iskra Krzemień spadły do klasy A.

Sezon 2014/2015 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Polesie Kock awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hetman Gołąb, Sokół Konopnica i Błękit Cyców spadły do klasy A.
 W związku z tym, że spadkowicz z IV ligi Czarni Dęblin oraz wicemistrz ligi Wisła Annopol (obie drużyny zostały rozwiązane) nie przystąpiły do rozgrywek klasy okręgowej sezonu 2015/16 w lidze utrzymały się LKS Wierzchowiska i Tęcza Bełżyce.

Sezon 2013/2014 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek beniaminek Tęcza Zagórze zmieniła nazwę klubu na Tęcza Bełżyce oraz będzie występowała jako gospodarz w Bełżycach.

 Czarni Dęblin awansowali do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Cisy Nałęczów i Górnik 1979 Łęczna spadły do klasy A.
 Wiking Leśniczówka spadł do klasy B. 
 Przed startem sezonu 2014/15 Wiking Leśniczówka (zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w lubelskiej klasie B) oraz Sławin Lublin (drużyna została rozwiązana) wycofały się z rozgrywek, w związku z tym, w klasie okręgowej utrzymała się Unia Wilkołaz.

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek GKS Dąbrowica zmienił nazwę klubu na KS Dąbrowica oraz Pogoń 07 Lubartów i Perła Rokitno (klasa A) połączyły się tworząc klub Pogoń 07/Perła Lubartów-Rokitno, który będzie występował jako gospodarz w Rokitnie.

 Powiślak Końskowola awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Pogoń 07/Perła Lubartów-Rokitno, GKS Niemce i Tajfun Ostrów Lubelski spadły do klasy A.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Opolanin Opole Lubelskie awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tur Milejów, LKS Wierzchowiska i Amator Rososz-Leopoldów spadły do klasy A.
 W związku z tym, że w IV lidze utrzymała się Stal Poniatowa, a spadkowicz z IV ligi Unia Bełżyce nie przystąpiła do rozgrywek klasy okręgowej sezonu 2012/13 w lidze utrzymały się GKS Dąbrowica i Iskra Krzemień.

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek MKS Ryki zmienił nazwę klubu na Ruch Ryki.

 Ruch Ryki awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 GKS Gościeradów, Sławin Lublin i Mazowsze Stężyca spadły do klasy A.
 W związku z tym, że w IV lidze utrzymał się Orion Niedrzwica Duża w lidze utrzymał się Amator Rososz-Leopoldów.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Wieniawa Lublin awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Motor II Lublin po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej w sezonie 2010/2011 (drużyna została rozwiązana), w związku z tym, w klasie okręgowej utrzymał się Amator Rososz-Leopoldów jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
 Unia Wilkołaz, Orły Kazimierz, Tajfun Ostrów Lubelski i KS Góra Puławska spadły do klasy A.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Cisy Nałęczów awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hetman Gołąb, Sygnał Lublin, GKS Niemce i Wisła Annopol spadły do klasy A.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 POM Iskra Piotrowice i Opolanin Opole Lubelskie awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Orion Niedrzwica Duża wygrał swoje mecze barażowe i awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 BKS Lublin spadł do klasy A, jednak po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek lubelskiej klasy A (od sezonu 2008/09 drużyna seniorów została rozwiązana i w klubie istnieją tylko grupy młodzieżowe). 
 Przed startem sezonu 2008/09 Koziołek Lublin zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w lubelskiej klasie B, jego miejsce w klasie okręgowej zajął Motor II Lublin, który wygrał swoje mecze barażowe i awansował do klasy okręgowej (w barażach grali wicemistrzowie lubelskich klas A: Unia Wilkołaz, Mazowsze Stężyca, Perła Rokitno oraz Motor II Lublin).

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek KS Auto-Mróz Ryki i Ruch Ryki (klasa A) połączyły się tworząc klub MKS Ryki.

 Wisła Puławy awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Motor II Lublin, LKS Stróża, Tur Milejów i Żyrzyniak Żyrzyn spadły do klasy A.

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Poniatowa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hetman Gołąb i Granit Bychawa spadły do klasy A.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Bełżyce awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Legion Tomaszowice po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej w sezonie 2005/2006 (drużyna została rozwiązana), w związku z tym, w klasie okręgowej utrzymał się Hetman Gołąb jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
 Tęcza Kraśnik i Orzeł Urzędów spadły do klasy A.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek POM Piotrowice i Iskra Strzyżewice (klasa B) połączyły się tworząc klub POM Iskra Piotrowice oraz Iskra POM II Piotrowice (lubelska klasa B), który będzie występował jako gospodarz w Piotrowicach.

 Wisła Puławy wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Zawisza Garbów, Ruch Ryki, Tur Milejów i LKS Trawniki spadły do klasy A.

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek BKS Lublin (IV liga) i Unia Bełżyce połączyły się tworząc klub BKS Unia Bełżyce (lubelska IV liga) oraz BKS Unia II Bełżyce, który będzie występował jako gospodarz w Bełżycach.

 Janowianka Janów Lubelski awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Puławiak Puławy i BKS Unia II Bełżyce po zakończeniu sezonu nie przystąpiły do rozgrywek w sezonie 2003/2004 (obie drużyny zostały rozwiązane).
 Świdniczanka Świdnik Mały i Wawel Wąwolnica spadły do klasy A.

Sezon 2001/2002 

 źródło: prasa regionalna.

 Stal Poniatowa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 LKS Wierzchowiska i Garbarnia Kurów spadły do klasy A.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Janowianka Janów Lubelski została przeniesiona z tarnobrzeskiej klasy okręgowej.

 BKS Lublin awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sygnał Lublin, Polesie Kock, Unia Wilkołaz, BKS Bogucin i Mazowsze Stężyca spadły do klasy A.
 Od sezonu 2001/02 w lubelskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 1999/2000 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek LKS Ryki zmienił nazwę klubu na Ruch Ryki.

 Legion Tomaszowice awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Amator Rososz-Leopoldów spadł do klasy A.
 Bystrzyca Borki po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek, a jej wyniki zostały anulowane. Po zakończeniu sezonu została przeniesiona do BOZPN-u i w sezonie 2000/01 będzie występowała w bialskiej klasie A.
 Od sezonu 2000/01 w lubelskiej klasie okręgowej występować będzie 18 drużyn.

Sezon 1998/1999 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Wisła Puławy awansowała do IV ligi, grupy Biała Podlaska-Lublin-Radom-Siedlce.
 POM Piotrowice, GKS Kamionka i GKS Niedźwiada spadły do klasy A.

Sezon 1997/1998 

 źródło: prasa regionalna.

 Lewart Lubartów awansował do IV ligi, grupy Biała Podlaska-Lublin-Radom-Siedlce.
 Cisy Nałęczów, Wawel Wąwolnica, LKS Wierzchowiska, Granit Bychawa i Tajfun Ostrów Lubelski spadły do klasy A.
 Motor II Lublin wycofał się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana).

Sezon 1996/1997 

 źródło: prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Legion Miłocin zmienił nazwę klubu na Legion Tomaszowice.

 Górnik II Łęczna awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Lublin-Radom.
 Orion Niedrzwica Duża spadł do klasy A.
 Od sezonu 1997/98 w lubelskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 1995/1996 
Od sezonu 1995/1996 zastosowano obecną punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.

 źródło: prasa regionalna.

 Garbarnia Kurów awansowała do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Lublin-Radom.
 Wawel Wąwolnica i Trawena Trawniki spadły do klasy A.

Sezon 1994/1995 

 źródło: prasa regionalna.

 Sygnał Lublin awansował do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Lublin-Radom.
 Tęcza Kraśnik spadła do klasy A.

Sport w województwie lubelskim
Lublin